Detzel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Detzel (1905–1969), deutscher Rechtsanwalt, Bürgermeister, Politiker (CDU) und Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz
 Alfons Detzel (1894–1990), deutscher Politiker
 Heinrich Detzel (1842–1907), deutscher Schriftsteller und Theologe
 Leopold Detzel (1753–?), deutscher Pädagoge
 Ludwig Detzel (Rebzüchter) (1888–1916), deutscher Rebzüchter
 Ludwig Detzel (Mediziner) (1891–?), deutscher Mediziner
 Maria Detzel (1892–1965), deutsche Verwaltungsbeamtin und Politikerin (SPD)
 Martin Detzel (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Wilfried Detzel (* 1934), deutscher Unternehmensberater
 Pia Rumler-Detzel (* 1934), deutsche Juristin

und der Name eines zu Haldensleben gehörenden Wohnplatzes; siehe Detzel (Haldensleben)